Judit Martín (l'Hospitalet de Llobregat, 1976) és una pallassa i actriu catalana. Forma part del projecte Pallapupas i actua com a imitadora a la ràdio i a la televisió (Versió RAC1, Polònia, Programa inesperat, Està passant).

Va estudiar Belles Arts a la Universitat de Barcelona i es va especialitzar en fotografia i vídeo. Amb l'ajuda d'una beca, va passar el darrer any dels estudis al Massachusetts College of Art. Després dels estudis va treballar com a teleoperadora (telemàrqueting) i va crear un personatge per desenvolupar la seva feina. El 2004 va entrar en el grup de còmics Compañía de Jabugo Humor (a Teatreneu). Dos anys més tard es va fer membre de Pallapupas, un projecte en què els pallassos visiten els nens i nenes als hospitals. Durant les últimes dècades, Martín ha treballat als diversos escenaris catalans, sovint amb improvisació teatral.

Durant els anys 2010, Martín ha aparegut en moltes produccions de ràdio i televisió. Des del 2015 forma part de Versió RAC1, a RAC1 (amb els personatges la Vane i la Nunú), i del 2017 al 2019 va ser un dels còmics de Programa inesperat, a La 2. Des del 2016 també fa interpretacions en produccions de Minoria Absoluta, a Crackòvia (durant el 2017) i a Polònia, on ha imitat Irene Montero i Cristina Cifuentes. Les seves interpretacions de Marta Pascal, Eulàlia Reguant i Gabriela Serra han tingut molt èxit. Des de l'octubre del 2021 participa en el programa Està passant fent la secció "L'entrevista improvisada".

El 2018 va guanyar el Premi internacional d'Humor Gat Perich en la secció d'actor.

Referències 

Actors del Polònia
Actors del Barcelonès
Pallassos catalans del sud contemporanis
Artistes hospitalencs